Preska (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
 Preska (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Preska (Sodražica), een plaats in de Sloveense gemeente Sodražica